Elisabetta Stuart (1596-1662), Elettrice Palatina e regina di Boemia
Elisabetta Stuart (1635-1650), figlia di Carlo I d'Inghilterra